|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Connecticut Open) van 2015 vond plaats van 23 tot en met 29 augustus 2015 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Het was het laatste toernooi in de 2015-editie van de US Open Series.

Het toernooi van 2015 trok 51.946 toeschouwers.

Enkelspel 
De als tweede geplaatste titelverdedigster Petra Kvitová uit Tsjechië slaagde erin haar titel te prolongeren. Zij versloeg in de finale haar als vierde geplaatste landgenote Lucie Šafářová in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Kvitová wist voor de derde keer het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar zeventiende WTA-titel, de derde van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Andreja Klepač en Sílvia Soler Espinosa had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Klepač speelde samen met Lara Arruabarrena – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd Katarina Srebotnik en Jelena Vesnina kwam evenmin voorbij de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste duo Julia Görges en Lucie Hradecká won het toernooi. Zij klopten in de finale het ongeplaatste koppel Chuang Chia-jung en Liang Chen in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Görges had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Hradecká achttien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

New Haven 2015
New Haven